Суперкубок Испании по футболу 2002 года () — двухматчевый розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 2001/02 «Валенсия» и обладатель Кубка Испании сезона 2001/02 «Депортиво Ла-Корунья». Первый матч состоялся 18 августа на стадионе Риасор в Ла-Корунье и завершился крупной победой хозяев — 3:0. Ответная игра состоялась 25 августа в Валенсии на стадионе Месталья. «Депортиво» в этом матче победил со счётом 1:0. «Депортиво» завоевал трофей по сумме двух встреч — 4:0.

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 List of Super Cup Finals RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 2002 году
Испания
Август 2002 года
18 августа
Спортивные соревнования в Ла-Корунье
События 25 августа
Спортивные соревнования в Валенсии